Шаров Сергій Володимирович - освітянин, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри комп'ютерних наук Таврійського держвного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, заступник голови Правління ГО "Інноваційні обрії України", відомий завдяки науковим працям з використання інформаційних технологій в освіті.

З 01 вересня 2021 року в.о. завідувача кафедри Комп'ютерні науки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

З 13 квітня 2022 року адміністратор YouTube-каналу "Інноваційні обрії".

Освіта 
У 2002 р. закінчив з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики» та отримав кваліфікацію вчителя хімії та основ інформатики. 
У 2015 р. з відзнакою закінчив магістратуру за фахом «Магістр інформатики» і отримав кваліфікацію магістра інформатики, викладача інформатики вищого навчального закладу. 
У 2018 р. з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література та мова і література (німецька) і отримав кваліфікацію магістра освіти, вчителя української мови і літератури, німецької мови і зарубіжної літератури. 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання з 2011 р. Успішно захистив дисертацію на тему «Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету» у 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові зацікавлення 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі.

Візуальне програмування, бази даних.

Розвиток соціальної компетентності у майбутніх учителів.

Експертна діяльність 
 2018 р. - експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів загальної середньої освіти.
 2020 р. - член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки».
 2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за напрямком 014 Середня освіта.
 2020 р. - освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів середньої освіти в Запорізькій області.
 2021 р. - експерт Національного агенства кваліфікацій з акредитації кваліфікаційних центрів (протокол №20 (56) від 09.12.2021).

Авторський доробок 
Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес фахової підготовки  майбутніх філологів.
Автор більше 170 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографії «Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету» (2010).
Автор навчально-методичних посібників «Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації» (2011, у співавторстві з В.В. Осадчим); «Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів» (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою; рекомендовано Міністерством освіти і науки України); «Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст.» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Видатні особистості української словесності: навчальний посібник у схемах» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою та А.М. Солоненком); збірки оповідань «Там, за обрієм…» (2018, у співавторстві з Л.А. Суховій).

Автор електронних засобів навчального призначення «Тарасовими стежками» (2010, у співавторстві з Т.М. Шаровою; рекомендовано МОН України); «Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.» (2010, у співавторстві з Т.М. Шаровою та А.В. Землянською; рекомендовано МОН України); «Історія української літератури І половини XIX ст.» (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.»  (2014, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Історія зарубіжної літератури. Антична література» (2016, у співавторстві з Т.М. Шаровою); «Історія української літератури 40–60-х рр. XIX ст. Апостол правди і науки» (2016, у співавторстві з Т.М. Шаровою та В.О. Кравченко); «Мобільний додаток куратора академічної групи» ¬ (2018, у співавторстві з Р.В. Печерським); «Експертна система для компаративного аналізу художніх творів» (2018, у співавторстві з Т.М. Шаровою).

Шаров С.В. супроводжує сайт ГО "Інноваційні обрії України" (Голова Правління ГО Шарова Т.М.)

Посилання на профіль у наукометричних базах

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=0qWfiL8AAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5732-9980

ResearcherID https://publons.com/researcher/V-3327-2017/

Scopus AuthorID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214332731

Цитування наукових праць 
За Google-академією, в якій створено профіль дослідника, відомо 750 цитувань його праць, у тому числі 36 цитувань посібника «Методологічні аспекти помп'ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів» (у співавторстві з Шарова Т.М.).

Науково-методична діяльність

Публікації, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, видавництва Springer Nature 
 Шаров С.В., Осадчий В.В., Осадча К.П. Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 55, № 5. 2016. С. 31-41 (WOS).
 Шаров С.В., Осадчий В.В., Осадча К.П., Єремєєв В.С., Конюхов С.Л. Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 56, № 6. 2016. С. 121-136 (WOS).
 Sharov S., Lubko D., Strokan O. Software Development for the Security of TCP-Connections // Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. С. 99-109 (Scopus, Springer).
 Sharov S.,  Liapunova V., Sharova T. Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers // TEM Journal, 8(4), 2019. 1469-1476  (Scopus, WOS).
 Sharov S., Filatova O., Sharova T. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature // TEM Journal, 2020, vol. 9, №3. 1171-1178. (Scopus, WOS).
 Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, 2021. pp. 486-492 (Scopus)
 Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. krainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 2021. pp. 1143–1149. (Scopus)
 Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. pp. 84–98 (Scopus)
 Sharov S. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC / Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna // International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2021, Vol. 16, No. 05, pp. 201-213 (Scopus)

Фахові публікації (більше 100)
 Шаров С.В. Диференціація самостійної навчальної діяльності студентів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : наук. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009.– Вип. 58. –  Ч. 2.– С. 270–273. 
 Шаров С.В. Диференціація та індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх вчителів // Освіта Донбасу. – 2009. – №1 – С. 65–71. 
 Шаров С.В. Модель організації диференційованої самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 336–343. 
 Шаров С.В. Моделювання дидактичних умов організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія / за ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків : ХДАДМ, 2009. – №11. – C. 135–138. 
 Шаров С.В. Сучасний стан розвитку інтелектуальних інформаційних систем // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 130. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 111–114. 
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання історії української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – Вип. 2(36). – С. 315–318. 
 Шаров С.В., Хрустальов С.О. Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 105–109.
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2017. – Вип. 2 (19). – С. 149–154.
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 1. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 170–175. 
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт // Молодь і ринок. – 2018. – №9(164). – С. 33–38.
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця // Молодий вчений. – 2018. – №9.1 (61.1). – С. 137–140.
 Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305.(Категорія Б)
 Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289.(Категорія Б)
 Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165(Категорія Б)

Міжнародні видання 
 Шаров С.В. Самостоятельная работа в условиях информационного общества // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – Словаччина, 2013.– Т. 1. – №4. – С. 146–147. 
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Использование электронных средств учебного назначения для изучения истории украинской литературы  // Известия на Съюза на учените. – Сливен, 2015. – Т. 29. – Кн. 1. – С. 10–14. 
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Особливості використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – C. 208–216. 
 Шаров С.В., Еміратлі А.Р. Використання експертних систем для підтримки навчального процесу // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii (27.02.2018–28.02.2018). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – C. 28–31. 
 Шаров С.В., Печерський Р.В. Використання проектного підходу під час вивчення дисципліни «Кросплатформне програмування» // Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – №5. – С. 21–25.

Інші публікації 
 Шаров С.В. Використання інформаційних технологій для підтримки самостійної роботи студентів // Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 квітня 2008 р.). – Мелітополь : МДПУ, 2008. – С. 39–43.
 Шаров С.В. Забезпечення самостійної роботи студентів засобами електронного підручнику // Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (11–12 травня 2010 р.). – Мелітополь : МДПУ, 2010. – С. 80–86.
 Шаров С.В. Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи студентів // Гуманізація навчало-виховного процесу: зб. наук. праць. – Спецвип. 5. – Ч. ІІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С. 174–178.
 Шаров С.В. Забезпечення самостійної роботи студентів зі шкільного курсу української літератури з методикою викладання засобами електронного підручника // Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – С. 90–93.
 Шаров С.В. Забезпечення самостійної роботи студентів зі шкільного курсу української літератури з методикою її викладання засобами електронного підручника // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – №10. – С. 128–131.
 Шаров С.В. Створення мультимедійної навчальної програми з дисципліни «СУБД» // Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 22–23 березня. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – С. 188–194. 
 Шаров С.В. Створення електронного підручника з мови програмування Qbasic // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ, 2012. – C. 186–190.
 Шаров С.В. Использование информационных технологий в учебном процессе высшей школы // Сборник научных докладов  ІХ Междунар. научно-практ. конф. – Минеральные Воды: Копир. множ. бюро СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. – №19. –  С. 167–171.
 Шаров С.В., Хромышев О.В. Аналіз можливостей інструментальних засобів для роботи з СУБД MySQL // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь : ТДАТУ, 2014. – С. 102–107.
 Шаров С.В., Сафонов І.В. Аналіз програмних засобів для складання кошториса будівництва житлової нерухомості // Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – №1 (9). – С. 243–247.
 Шаров С.В., Філіпов І.К. Розробка веб-ресурсу медичної лабораторії // Тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (ІТОНВ-2017) (25-27 травня 2017 року). – Луцьк : інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 139–142.

Монографії 
 Шаров С.В. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету: монографія. – Мелітополь : Люкс, 2011. – 162 с.

Навчально-методичні праці 
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів : навчально-методичний посібник. – [2-ге вид.: доп. і перероб.]. – Харків : «Федорко», 2014. – 200 с.
 Шаров С.В., Шарова Т.М., Солоненко А.М. Видатні особистості української словесності: видання у схемах. – Мелітополь, 2018. – 252 с.
 Шаров С.В., Чураков А.Я., Строкань О.В. Архітектура ЕОМ: навч. посібник. – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2012. – 195 с.
 Шаров С.В., Лубко Д.В., Осадчий В.В. Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.128.	
 Шаров С.В., Шарова Т.М. Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст. – Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 201 с.

Підручники 
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст.: підручник. – Мелітополь : Люкс, 2018. – 201 с.

Електронні засоби навчального призначення 
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Тарасовими стежками : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2010. – dvd диск.
 Шарова Т. М., Землянська А. В., Шаров С. В. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.: електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2010. – cd диск. 
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Історія української літератури І половини XIX ст.: електронний підручник. – Мелітополь, 2014. – dvd диск.
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Кость Гордієнко: художній і культурний феномен ХХ ст.: електронний підручник. – Мелітополь, 2014. – dvd диск.
 Шарова Т.М., Кравченко В.О., Шаров С.В. Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст. «Апостол правди і науки»: електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2016. – dvd диск.
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Історія зарубіжної літератури. Антична література: електронний підручник. – Мелітополь, 2016. – dvd диск.
 Шарова Т.М., Москальова Л.Ю., Шаров С.В. Творчість В. Короленка: електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2017. – dvd диск.

Методичні рекомендації 
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Інтелектуальні системи». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2012. – 44 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Довідково-інформаційні системи». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2012. – 60 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Теорія штучного та природного інтелекту». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2012. – 71 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Інформаційні системи підприємств». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2013. – 63 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Системи управління базами даних». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2013. – 86 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації з курсу «Розробка та супровід баз знань». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2015. – 44 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи логічного та функціонального програмування» / С.В. Шаров – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2018. – 52 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інтелектуальні інформаційні системи». – Мелітополь : РВЦ МДПУ, 2018. – 48 с.
 Шаров С.В. Методичні рекомендації з курсу «Інноваційні обрії української словесності» / Укл.: С.В. Шаров. – Мелітополь, 2018. – 47 с.

Грифи Міністерства освіти і науки України 
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Електронний підручник «Тарасовими стежками». Лист №1/11-1085 від 24.02.12 р.  
 Шаров Т.М., Землянська А.В., Шаров С.В. Електронний підручник «Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.». Лист №1/11-5115 від 13.04.12 р. 
 Шарова Т.М., Шаров С.В. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навчальний посібник. Лист №1/11-4464 від 04.04.12 р.

Сторінка Шарова С.В. в соціальній мережі Facebook

Перелік нагород, відзнак, особливих заслуг 
 Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2012)
 Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2012)
 Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013)
 грамота Мелітопольської районної державної адміністрації  (2014)
 Грамота Мелітопольської районної ради (2015)
 Почесна грамота Запорізької обласної ради (2016)
 Диплом переможця ІІ обласного конкурсу «Батько року» в номінації «Батько – працівник освіти і науки» (2018)
 Подяка Української інженерно-педагогічної академії (2018)
 Подяка Гомельського державного університету імені Франциска Скорини, 2019 р.
 Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2019 р.
 Подяка за участь у Всукраїнському конкурсі кращих проєктів в сфері освіти дорослих 2019 р.
 Диплом переможця Міжнародного конкурсу «Інклюзивні практики майбутнього: ідеї, дослідження, іновації» у номінації «Ідеї», 2019 р.
 Подяка Міністерства освіти і науки України, 2020 р.
 Диплом керівника переможця на міжнародному студентському конкурсі на кращу наукову роботу, 2021 р.

Примітки 

Українські педагоги